Macaco (primata) 
Macaco (folclore)

Ou ainda:
Macaco (ferramenta) - instrumento de troca de pneus
Macaco (banda) - banda espanhola
Macaco (zodíaco) - signo chinês
Dourado, peixe que possui o apelido de Macaco
Macacos, um distrito de Nova Lima
Capoeira - um movimento dos movimentos da Capoeira se chama "macaco"
[Macaco amazonense] mais conhecido como "Aglas Lira", é odiado pelo Brasil todo*

Desambiguação